L'édition  féminine 2021 du tournoi de tennis d'Eastbourne se déroule du 21 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La lettone Jeļena Ostapenko remporte le  WTA de sa carrière en dominant en finale l'estonienne Anett Kontaveit.
La paire japonaise Shuko Aoyama et Ena Shibahara remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2021)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2021
Tennis en juin 2021